Céline Delforge (née en 1976), femme politique belge ;
 Lucienne Delforge (1909-1987), pianiste française ;
 Paul Delforge (1919-1989), homme politique belge.
 René Delforge (1878-1934), journaliste et fondateur de l'entreprise de presse écrite "L'Avenir" ;
 Jean-Loup Kuhn-Delforge (né en 1950), ambassadeur français
 Le clos Paul-Delforge est une impasse bruxelloise de la commune d’Auderghem qui aboutit à la rue de l’Application.

Anthroponymie 
Delforge est un nom de famille attesté notamment en France, spécialement dans le Nord-Pas-de-Calais

Sans citer Delforge, Marie-Thérèse Morlet signale « Deleforge, Delefosse, variante picarde de Delaforge, Delafosse ».

Références